John Hunter kan syfta på

 John Hunter (1891-1961), brittisk detektivförfattare
 John Hunter, en pseudonym använd av Todhunter Ballard (1903–1980), amerikansk författare
 John Hunter (läkare) (1728–1793), skotsk läkare
 John Hunter (New South Wales) (1737–1821), brittisk sjöofficer, forskare och ämbetsman
 John Hunter (roddare) (född 1943), nyzzeeländsk roddare
 John Hunter (senator) (död 1802), amerikansk politiker, senator för South Carolina